Cinema
 Life (1928) - filme mudo dirigido por Adelqui Migliar
 Life (1999) - comédia com Eddie Murphy e Martin Lawrence
 Life (2015) - drama com Robert Pattinson e Ben Kingsley
 Life (2017) - ficção científica com Jake Gyllenhaal e Ryan Reynolds

Música
 Life (álbum de Hardline)
 Life (álbum de Ricky Martin)
 Life (álbum de Simply Red)

Outros usos
 Life (revista) - nome de duas revistas estadunidenses
 Life (telessérie) - exibida de 2007 a 2009
 Life Racing Engines - equipe de Fórmula 1